Sami Heiskanen (ur. 14 października 1991) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura, medalista mistrzostw kraju, uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013.

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej debiutował w 2008 roku. 26 stycznia w zawodach FIS Cup na skoczni w Kuopio zajął 13. miejsce. Wziął udział w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2009 w Štrbskim Plesie. W konkursie indywidualnym nie wystąpił, zaś w konkursie drużynowym zajął 9. miejsce. W sezonie 2008/2009 zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Nie zdobył w nich punktów, zajmując miejsca w siódmej i ósmej dziesiątce.

Pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego Heiskanen zdobył w sezonie 2011/2012. 28 listopada 2011 był 27. w konkursie w Rovaniemi. W tym samym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata. Wystąpił w zawodach w Zakopanem i Lahti, w tych drugich zajmując najwyższe w sezonie, 36. miejsce.

Wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013. W konkursie na skoczni normalnej zajął ostatnie, 50. miejsce, a do zawodów na skoczni dużej nie dostał się, zajmując 44. miejsce w kwalifikacjach. W zawodach drużynowych reprezentacja Finlandii z Heiskanenem w składzie zajęła 11. pozycję.

W sezonie 2013/2014 podczas weekendu w Sapporo Heiskanen zdobył jedyne w karierze punkty Pucharu Świata: 25 stycznia 2014 zajął 26., a dzień później 29. miejsce. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 15 lutego 2015, odpadając w kwalifikacjach do konkursu lotów narciarskich w Vikersund.

Zdobywał medale mistrzostw  Finlandii. W zimowych mistrzostwach kraju w 2013 wywalczył srebrny medal na skoczni dużej, przegrywając jedynie z Laurim Asikainenem. Latem 2014 był trzeci indywidualnie.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Heiskanena na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty S. Heiskanena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991